Morungaba kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Morungaba (ort), São Paulo, 
 Morungaba (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar